Das Tennis-Herrendoppel der Olympischen Sommerspiele 2016 wurde vom 6. bis 12. August im Centro Olímpico de Tênis ausgetragen.

Olympiasieger von 2012 waren Bob und Mike Bryan, die jedoch auf eine erneute Teilnahme verzichtet hatten. Neue Olympiasieger wurden Marc López und Rafael Nadal aus Spanien. Insgesamt nahmen 32 Doppelpaare an diesem Turnier teil.

Setzliste

Hauptrunde

Zeichenerklärung

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Offizielle Seite des Doppelwettbewerbs auf rio2016.com (englisch)

Tennis-Herrendoppel
2016
Tennisturnier in Rio de Janeiro
Tennisturnier 2016